Goetheplatz steht für:

 Goetheplatz (Bremen), Platz in Bremen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bremen-Mitte
 Goetheplatz (Frankfurt am Main), Platz in Frankfurt am Main
 Goetheplatz (Kurtinig), Platz in Kurtinig in Südtirol, siehe Liste der Baudenkmäler in Kurtinig
 Goetheplatz (Freital), Parkanlage in Freital, Sachsen
 Goetheplatz (München), Platz in München
Goetheplatz (Weimar), Platz in Weimar

 U-Bahnhof Goetheplatz, U-Bahnhof am gleichnamigen Platz in München

 Goetheplatz, ehemaliger Steinbruch im Weltkulturerbe Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft, siehe Rehberger Graben #Goetheplatz

Siehe auch:

 Goetheallee
 Goethestraße
 Goetheweg